Ducasse o similar, puede hacer referencia a:

Personas 
 Alain Ducasse (1956-), famoso chef y empresario francés., diploma de la escuela de hostelería de Burdeos en 1978.
 Isidore Ducasse (1846-1870), poeta francés, más conocido por el seudónimo Conde de Lautréamont.
 Jean Pierre Ducasse (1944-1969), ciclista profesional francés.
 Pierre Ducasse (1987-), futbolista francés.
 Francisco Ducasse ( 1878-1926), fue un actor y director de teatro argentino.

Personas con apellidos similares 
 Jean-Baptiste du Casse o Jean Baptiste Ducasse (1646-1715), oficial de marina y administrador colonial francés.